Masopust (tschechisches Wort für Fasching) ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Masopust (1931–2015), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Karel Masopust (1942–2019), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Lukáš Masopust (* 1993), tschechischer Fußballspieler